Il doppio della Copa Sevilla 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Treat Conrad Huey e Harsh Mankad erano i detentori del titolo, ma solo Huey ha partecipato quest'anno in coppia con Photos Kallias, ma ha perso nel 1º turno contro Gerard Granollers Pujol e Albert Ramos Viñolas.

Daniel Muñoz de la Nava e Santiago Ventura hanno battuto in finale Nikola Ćirić e Guillermo Olaso 6–2, 7–5.

Teste di serie

 Daniel Muñoz de la Nava /  Santiago Ventura (campioni)
 João Sousa /  Gabriel Trujillo Soler (primo turno)

 Nikola Ćirić /  Guillermo Olaso (Runners-up) 
 Javier Martí /  Carles Poch Gradin (primo turno)

Tabellone

Note 

Copa Sevilla 2010